Das World Masters 2016 war die 43. Ausgabe des von der British Darts Organisation ausgetragenen Major-Turniers. Es wurde vom 1. bis zum 4. Dezember 2016 zum ersten Mal seit 2001 wieder im Lakeside Country Club in Frimley Green (England) ausgetragen. Insgesamt war es das fünfte Mal, dass dieses traditionsreiche Turnier am eigentlichen Austragungsort der BDO World Darts Championship stattfand.

Die Titelverteidiger bei diesem Turnier waren Glen Durrant, Aileen de Graaf, Justin van Tergouw und Danielle Ashton. Ashton nahm nicht erneut an dem Turnier teil. Neue Titelträgerin bei den Mädchen wurde die Russin Veronika Koroleva. Van Tergouw konnte seinen Titel erfolgreich verteidigen.

Aileen de Graaf verlor im Viertelfinale gegen die neue Siegerin bei den Damen Trina Gulliver. Glen Durrant stand am Ende des Turniers erneut als Sieger da.

Männer

Format & Qualifikation 
Es gibt bei diesem Turnier keine genaue Anzahl an festgelegten Spielern, womit auch die Anzahl der Runden variabel ist. In diesem Jahr wurden insgesamt 10 Runden ausgetragen. Die 16 besten Spieler der BDO Invitation Table wurden gesetzt und stiegen erst in der sechsten Runde ein. Alle anderen Spieler wurden zugelost.

Das Turnier wurde im K.-o.-System und im Satzmodus ausgetragen. Um einen Satz zu gewinnen, benötigte ein Spieler zwei Legs. Bis zum Achtelfinale wurden drei Sätze benötigt, um ein Spiel zu gewinnen. Das Viertelfinale wurde im Modus Best of 7 und das Halbfinale im Modus Best of 9 ausgetragen. Im Finale wurde über die Distanz Best of 11 gespielt.

Teilnehmer 
Gelistet waren die 16 gesetzten Spieler sowie die Spieler aus dem deutschsprachigen Raum.

gesetzte Teilnehmer

Deutsche Spieler
  Robert Allenstein (6. Runde)
  Ole Holtkamp (2. Runde)
  Marko Puls (2. Runde)
  Martin Schindler (3. Runde)
  Jens Ziegler (1. Runde)
  Nico Ziemann (2. Runde)
  Daniel Zygla (3. Runde)

Österreichische Spieler
  Philipp Brezina (2. Runde)
  Manuel Fischer (1. Runde)
  Fredi Gsellmann (1. Runde)
  Felix Losan (2. Runde)
  Hannes Schnier (5. Runde)

Schweizer Spieler
  Tobias Anliker (2. Runde)
  Stefan Bellmont (2. Runde)
  Thomas Junghans (2. Runde)
  Patrick Rey (3. Runde)
  Philippe Ruckstuhl (1. Runde)
  Felix Schiertz (3. Runde)
  Urs Vonrufs (2. Runde)

Ergebnisse 
Die folgende Tabelle zeigt die Ergebnisse ab der 4. Runde bzw. der Runde der letzten 32.

Frauen

Format & Qualifikation 
Im Grunde glich das System der Damen dem der Männer, abgesehen von der kleineren Teilnehmeranzahl. Die vier besten Spielerinnen der BDO Invitation Table wurden gesetzt und starteten im Viertelfinale. Alle anderen Spielerinnen wurden zugelost.

Das Turnier wurde im K.-o.-System ausgetragen. Bis zum Halbfinale wurden vier Legs benötigt, um ein Spiel zu gewinnen. Das Finale wurde im Modus Best of 9 legs ausgetragen.

Teilnehmer 
Gelistet waren die gesetzten Spielerinnen sowie die Spielerinnen aus dem deutschsprachigen Raum.

gesetzte Teilnehmerinnen

Deutsche Spielerinnen
  Silke Lowe (1. Runde)
  Stefanie Lück (5. Runde)
  Stefanie Rennoch-Zwitkowitsch (6. Runde)

Österreichische Spielerinnen
  Kerstin Rauscher (2. Runde)

Schweizer Spielerinnen
  Regula Christen (2. Runde)
  Fiona Gaylor (5. Runde)
  Jeannette Stoop (4. Runde)
  Katharina Vonrufs-Henkel (3. Runde)

Ergebnisse 
Die folgende Tabelle zeigt die Ergebnisse ab dem Viertelfinale bzw. der Runde der letzten 8.

Mädchen

Teilnehmer 
An den Mädchenwettbewerben nahmen insgesamt mindestens 30 Spielerinnen teil.

Im Folgenden sind alle deutschsprachigen Teilnehmerinnen aufgelistet:

Deutsche Spielerinnen
  Christina Schuler (2. Runde)
  Denise Schuler (Viertelfinale)
  Anick Sylvest (Achtelfinale)

Finale

Jungen

Teilnehmer 
An den Jungenwettbewerben nahmen insgesamt mindestens 83 Spieler teil.

Im Folgenden sind alle deutschsprachigen Teilnehmer aufgelistet:
Deutsche Spieler
  Nico Schlund (2. Runde)
  Dennis-Mateo Wunsch (2. Runde)

Schweizer Spieler
  Eric Vonrufs (2. Runde)

Finale

Weblinks 
 Bericht bei der World Darts Federation

Einzelnachweise 

Dartveranstaltung 2016
Dartwettbewerb in Frimley Green
2016